Кубок Фінляндії з футболу 2016—2017 — 63-й розіграш кубкового футбольного турніру в Фінляндії. Титул здобув ГІК.

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група С 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 березня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 березня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 березня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 березня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 березня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Фінляндії на сайті футбольної асоціації Фінляндії
 Кубок Фінляндії на soccerway
 Кубок Фінляндії на transfermarkt

2016—2017
Фінляндія
Фінляндія